Čínské fuseki či také čínské zahájení je jedním z druhů fuseki - zahájení ve hře go. Je typické postavením černého na pozicích 4-4, 4-3 a mezi nimi umístěným kamenem posunutým od hvězdy o průsečík směrem ke kameni 4-3. Podle toho, je-li střední kámen na třetí nebo čtvrté řadě, se nazývá fuseki vysokým nebo nízkým.

Hlavní myšlenkou za černého je přimět bílého k útoku na kámen 3, a ohrožováním skupiny, která mezi kameny 3 a 5 vznikne, vyvíjet vliv při dolní a pravé straně desky. Konkrétní vývoj partií se ale může od této základní strategie lišit.

Historie 
Toto fuseki se objevilo počátkem 60. let 20. století v Japonsku. Několik čínských hráčů jej uvidělo a začalo jej intenzivně rozvíjet v Číně. Odtud se v roce 1966 znovu dostalo do Japonska. Začalo být populární a jeho použití na turnajích dosáhlo vrcholu v 70. letech 20. století. Ač jeho největší popularita pominula, používá se dodnes.

Pozice 

Literatura:
Eio Sakata, Kato Honinbo: 7 základních druhů fuseki

Fuseki